Glück o Glueck ("felicità" in tedesco) possono riferirsi a:
 Bianca - Wege zum Glück – soap opera tedesca
 Wege zum Glück – soap opera tedesca
 Wege zum Glück - Spuren im Sand – soap opera tedesca

Persone 
 Christian Friedrich von Glück – giurista tedesco
 Eleanor Glueck – criminologa statunitense
 Ferdinando Glück – fondista italiano
 Louise Glück – poetessa e saggista statunitense.

Pagine correlate 
Gluck (disambigua)

Altri progetti